Urolophus är ett släkte av rockor. Urolophus ingår i familjen Urolophidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hajar och rockor
Urolophus